Another Way – titolo giapponese dell'album Down Incognito di Kip Winger del 1998
 Another Way – singolo di Gigi D'Agostino del 1999
 Another Way – album dei Teenage Bottlerocket del 2003
 Another Way (anche citato come Another way) – album della Via del blues del 2009